Sambava steht für folgende Orte:

 Sambava (Distrikt), ein Distrikt in der Region Sava in Madagaskar
 Sambava (Stadt), eine Stadt in der Region Sava in Madagaskar